Arizonasaurus is een geslacht van uitgestorven reptielen, mogelijk uit de familie Poposauridae van de orde Rauisuchia, met als enige soort de Arizonasaurus babbitti. Het dier leefde tijdens het Midden-Trias (245 miljoen jaar geleden) in Noord-Amerika. Arizonasaurus wordt gevonden in de Moenkopi-formatie in het noorden van Arizona.

Ontdekking en naamgeving 
De typesoort Arizonasaurus babbitti werd in 1947 door Samuel Paul Welles benoemd op basis van een paar tanden en een bovenkaaksbeen, gelabeld als holtype UCMP 36232. De geslachtsnaam verwijst naar Arizona. De soortaanduiding eert de in 1944 overleden James E. Babbitt, lid van de senaat van Arizona; het fossiel werd gevonden op de Babbitt Ranch. Een redelijk compleet skelet, specimen MSM P4590, werd in 2002 gevonden door Sterling Nesbitt. Talrijke losse beenderen zijn toegewezen.

Beschrijving 
Arizonasaurus werd in 1947 beschreven als een vertegenwoordiger van de familie Erythrosuchidae, een groep van basale archosauriërs. De beschrijving was gedaan op basis van fragmentarische vondsten uit de Moenkopi-formatie in Noord-Arizona (Verenigde Staten). In 2000 werd een redelijk compleet skelet ontdekt en Arizonasaurus bleek een ongeveer zes meter lang krokodilachtig reptiel te zijn geweest met een groot rugzeil van hoge doornuitsteeksels, vergelijkbaar met die van de eupelycosauriër Dimetrodon en de dinosauriër Spinosaurus en van andere basale archosauriërs, zoals andere ctenosaurisciden zoals Ctenosauriscus, Lotosaurus, Bromsgroveia en Hypselorhachis. Het skelet omvatte een groot deel van de schedel, de wervelkolom en delen van de ledematen. Op basis van de nieuwe vondst werd Arizonasaurus ingedeeld bij Rauisuchia. Arizonasaurus leefde aan het begin van het Anisien, ongeveer 245 miljoen jaar geleden.

Hieronder een lijst met kenmerken die Nesbitt in 2005 heeft gevonden en die Arizonasaurus onderscheiden:

 Een diepe fossa aan het zicht onttrokken op de posteroventrale rand van het naar boven wijzende uitsteeksel van de bovenkaak;
 Een tong-groef bevestiging tussen het schaambeen en het darmbeen.

Fylogenie 
Arizonasaurus was nauw verwant aan Ctenosauriscus; en samen met enkele andere geslachten vormen ze Ctenosauriscidae. De ctenosaurisciden waren nauw verwant aan de poposauriden, zoals blijkt uit enkele gemeenschappelijke afgeleide kenmerken. De bekkengordel bij Arizonasaurus verenigt dit taxon met Ctenosauriscus, Lotosaurus, Bromsgroveia en Hypselorhachus. Samen fungeren nieuw geïdentificeerde pseudosuchische kenmerken als bewijs dat poposauriden, zoals Poposaurus, Sillosuchus en Chatterjeea, en ctenosaurisciden een monofyletische groep vormen die is afgeleid van rauisuchiërs.

Hieronder is een fylogenetisch cladogram vereenvoudigd van Butler et alii in 2011 met de cladistiek van Archosauriformes, vooral gericht op Pseudosuchia:

Biogeografie 
Arizonasaurus komt uit de Moenkopi-formatie uit het Midden-Trias van noordelijk Arizona. De aanwezigheid van een poposauroïde in het vroege Midden-Trias suggereert dat de splitsing tussen de tak die naar de vogels loopt, de Avemetatarsalia, en de lijn naar de de krokodillen eerder plaatsvond dan eerder werd gedacht. Ctenosaurisciden uit het Midden-Trias impliceren dat de verspreiding van de archosaurische Trias-fauna wijder was dan gedacht en Europa, Azië, Noord-Amerika en Afrika beslaat. De fauna van de Moenkopi-formatie vertegenwoordigt een overgang tussen oudere en jongere gemeenschappen.
Uitgestorven reptielen